

Луїз — місто, штат Міссісіпі
 Луїз — переписна місцевість, штат Техас

Див. також 
 Луїс